Manheim (Kerpen), plaats in Duitsland
 Manheim (Pennsylvania), plaats in de Verenigde Staten

 Camryn Manheim, Amerikaans actrice